Anbu (kinesiska: 庵埠) är en häradshuvudort i Kina.   Den ligger i provinsen Guangdong, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Anbu ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Anbu är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Terrängen runt Anbu sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Longkeng Shan,  meter över havet,  km väster om Anbu.  Närmaste större samhälle är Shantou,  km söder om Anbu. Runt Anbu är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina